Ел Баул има више значења:

 Ел Баул (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Баул (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику